Richard Deacon puede referirse a:
Richard Deacon (actor) (1921–1984), actor estadounidense.
Richard Deacon (escultor) (nacido en 1949), escultor británico.